Ака́на Курма́нова (, до 2015 г. — Октя́брьское) — село в Атбасарском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр сельского округа Акана Курманова. Код КАТО — 113851100.

География 
Село расположено на берегу реки Ишим, в центрально-западный части района, на расстоянии примерно 21 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — города Атбасар.

Абсолютная высота — 272 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +4,1°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +20,9°С. Среднемесячная температура января составляет около -14,9°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 395 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по июль.

Ближайшие населённые пункты: село Хрящевка — на востоке, село Сергеевка — на северо-западе, село Караколь — на западе.

Восточнее села проходит автодорога областного значения — КС-7 «Атбасар — Сочинское».

Население 
В 1989 году население села составляло 813 человек (из них русские — 52 %).

В 1999 году население села составляло 1195 человек (612 мужчин и 583 женщины). По данным переписи 2009 года в селе проживали 1004 человека (488 мужчин и 516 женщин).

Улицы 
 ул. Байтерек,
 ул. Бейбитшилик,
 ул. Болашак,
 ул. Достык,
 ул. Есиль,
 ул. Жастар,
 ул. Женис,
 ул. Жибек жолы,
 ул. Тауелсиздик,
 ул. Ыбырай Алтынсарина.

Примечания 

Населённые пункты Атбасарского района
Переименованные населённые пункты Казахстана
Населённые пункты, названные в честь Октябрьской революции